El término Minga puede referirse a:

 Minga: nombre en idioma austro-bávaro de la ciudad alemana de Múnich.
 Minka, minga o mingaco, sistema de trabajo comunitario en algunas culturas precolombinas.
 Minga: apelativo otorgado a los indígenas «libres» en Potosí durante el siglo XVI y XVII que prestaban labores bajo contrato con propietarios de minas e ingenios.
  Mingə: una población en Azerbaiyán.
  Río Minga: río del óblast de Tiumén, en Rusia. Es afluente del río Ashlyk y pertenece a la cuenca del río Obi.
 Minga Guazú: ciudad y municipio de Paraguay.
 Minga Porá: ciudad y municipio de Paraguay.